Dubrovo är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Dubrovo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dubrovo är kuperad österut, men västerut är den platt. Dubrovo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Braḱa Tepesi,  meter över havet,  kilometer öster om Dubrovo. Närmaste större samhälle är Negotino,  kilometer väster om Dubrovo. 

I omgivningarna runt Dubrovo  Runt Dubrovo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Negotino (kommun)